Lipnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Lipnice nad Sázavou, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Lipnice, Ortsteil von Český Rudolec, Okres Jindřichův Hradec
Lipnice, Ortsteil von Dvůr Králové nad Labem, Okres Trutnov
Lipnice, Ortsteil von Jílovice u Trhových Svinů, Okres České Budějovice
Lipnice, Ortsteil von Kunratice u České Kamenice, Okres Děčín
Lipnice, Ortsteil von Spálené Poříčí, Okres Plzeň-jih

Lipnice, früherer Name von Dolní Město, Okres Havlíčkův Brod
Lipnice (Vintířov), abgebaggertes Dorf westlich von Vintířov, Okres Sokolov